Aeropuerto de Charleston puede referirse a uno de los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto Internacional de Charleston, en Charleston, Carolina del Sur.
Aeropuerto Yeager, en Charleston, Virginia Occidental.